Basilica di Santa Maria degli Angeli – chiesa di Assisi 
Basilica di Santa Maria degli Angeli – chiesa di Contursi Terme
 Basilica di Santa Maria degli Angeli – chiesa di Gardone Val Trompia
 Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone – chiesa di Napoli
 Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri – chiesa di Roma

Pagine correlate
Chiesa di Santa Maria degli Angeli